Russisch steht für:

 russische Sprache
 Russland
 Angehöriger der Russen
 russische Verteidigung, Variante im Schachspiel

Siehe auch:
 Russian